Saltsjö kan syfta på:

 Saltsjö – en insjö där salthalten (främst natriumklorid) är betydligt högre än normalt
 Saltsjö-Boo – en postort i Nacka kommun
 Saltsjö-Duvnäs – ett villaområde på Sicklaön
 Saltsjö-Järla – en station på Saltsjöbanan

Se även 
 Saltsjön
 Saltsjöbaden